Teesdale – distretto del Durham (Regno Unito)
 Teesdale – valle situata sul versante orientale dei monti Pennini in Inghilterra
 Tony Teesdale – pilota automobilistico australiano